Блом — фамилия. Известные носители:
 Блом, Михаил Оттович (1856—1896) — российский военный деятель, генерал-майор, участник русско-турецкой войны.
 Блом, Оттон Гаврилович (1798—1877) — генерал-лейтенант, директор Финляндского кадетского корпуса.
 Блом, Ренс (род. 1977) — нидерландский легкоатлет, специализирующийся в прыжках с шестом.
 Блом, Эрик (1888—1959) — английский музыковед и лексикограф.

См. также 
 
 Схема Блома — криптографическая схема распределения ключей.